Женская сборная ветеранов Англии по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Англию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Англии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК:)

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Англии по кёрлингу
 Женская сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная сборная Англии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу
 Сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Англии по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Англии по кёрлингу

Ссылки 
 Англия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Англии

Англия
Кёрлинг в Англии
Кёрлинг
Женский кёрлинг